Vend:

 Vend nyelv – a magyarországi és muravidéki szlovén regionális nyelv
 Vendek – korábban egy ókori nép, ma a szorbok és magyarországi szlovének elnevezése
 Vendvidék – Magyarország délnyugati végében található tájegység
 Vendkérdés – irredenta politikai elképzelés a magyarországi szlovénekről, mely azt akarja bebizonyítani, hogy ez a lakosság nem szlovén, s nem szláv